Schloßberg kan verwijzen naar:
Schlossberg (Hambach), een berg in het Paltserwoud
Een plaats in de Russische oblast Kaliningrad: Dobrovolsk
Een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken: Schloßberg (Steiermark)
de naam van het kasteel van de prins-bisschoppen van Bazel in het Zwitserse La Neuveville